Staribacher ist der Familienname von:

Andreas Staribacher (* 1957), österreichischer Politiker
Josef Staribacher (1921–2014), österreichischer Politiker
Wolfgang Staribacher (* 1955), österreichischer Musiker